Прва лига Источне Немачке је било највише фудбалско лигашко такмичење у Источној Немачкој од 1949. до 1991. године.

Прваци

Види још 
 Куп Источне Немачке
 Суперкуп Источне Немачке
 Бундеслига Немачке

Спољашње везе 
 fussballdaten.de

И
Фудбал у Источној Немачкој